Juniorverdensmesterskabet i håndbold 2012 for kvinder var det 18. junior-VM i håndbold for kvinder. Mesterskabet blev arrangeret af International Handball Federation og var åbent for spillere født i 1992 eller senere. Slutrunden med deltagelse af 24 hold blev afviklet i Tjekkiet i perioden 1. – 14. juli 2012.

Mesterskabet blev vundet af Sverige, som dermed vandt medaljer ved junior-VM for kvinder for første gang nogensinde, idet holdets bedste resultat indtil da var fjerdepladsen ved junior-VM i 1991. I finalen vandt svenskerne med 29-22 over Frankrig, som ligeledes vandt junior-VM-medaljer for første gang. Bronzemedaljerne gik til Ungarn, som i bronzekampen vandt med 26-24 over Serbien, og som dermed vandt medaljer for første gang siden 2003.

Slutrunde

Værtsbyer og arenaer 
Kampene blev afviklet i fire arenaer i to byer: Ostrava og Brno.

Hold

Indledende runde 

De 24 hold spillede i den indledende runde i fire grupper med seks hold. Hver gruppe spillede en enkelturnering alle-mod-alle, og de fire bedst placerede hold i hver gruppe gik videre til ottendedelsfinalerne. De resterende hold i hver gruppe gik videre til President's Cup, hvor femmerne spillede om placeringerne 17-20, og sekserne spillede om 21.- til 24.-pladsen.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Slutspil

Medaljevindere

Placeringskampe

Kampe om 5.- til 8.-pladsen 

Placeringskampene om 5.- til 8.-pladsen havde deltagelse af de fire tabende kvartfinalister.

Kampe om 9.- til 16.-pladsen 

Placeringskampene om 9.- til 16.-pladsen havde deltagelse af de otte tabende ottendedelsfinalister.

President's Cup

Kampe om 17.- til 20.-pladsen 

Placeringskampene om 17.- til 20.-pladsen havde deltagelse af de fire hold, der sluttede på femtepladserne i grupperne i den indledende runde.

Kampe om 21.- til 24.-pladsen 

Placeringskampene om 21.- til 24.-pladsen havde deltagelse af de fire hold, der sluttede på sjettepladserne i grupperne i den indledende runde.

Kvalifikation

Europa

Asien

Afrika

Panamerika

Oceanien

Kilder / eksterne henvisninger 
IHF – XVII Women's Junior Handball World Championship 2012

Noter 

VM i håndbold
Håndbold i 2012
Kvindehåndbold